Манто́йффель () — німецька власна назва. Також — Манто́йфель, Манте́йфель, Манте́йффель.

Персоналії 
 Мантойффелі — німецький шляхетний рід.
 Гассо фон Мантойфель (1897 — 1978) —  німецький генерал.
 Йоганн-Вільгельм Дерінг-Мантойффель (1898 — 1963) — німецький генерал-майор.

 Цеге-фон-Мантойффель — німецький шляхетний рід. Також — Мантойффель-Цеге, Мантойффель, Цеге.
 Тадеуш Мантойффель-Цеге — польський історик-медієвіст.

Інше 
 Армійська група Мантойффеля — оперативне угруповання Вермахту на Західному фронті часів Третього Рейху.